Milenino () – nazwa kilku toponimów w Rosji

 Milenino – wieś w obwodzie kurskim
 Milenino – wieś w obwodzie riazańskim
 Milenino – wieś w rejonie kiriejewskim obwodu tulskiego
 Milenino – chutor w rejonie wieniowskim obwodu tulskiego

Zobacz także 
 Milenia Fiedler – montażystka filmowa, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Strony ujednoznaczniające